Aéromobile peut faire référence à :

 un type d'aéronef, parfois appelé voiture volante ;
 un type de détachement d'intervention, notamment militaire, caractérisé par l'utilisation du transport aérien.